Zadobrze peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Zadobrze, un village dans la voïvodie de Mazovie.
 Zadobrze, un village dans la voïvodie de Podlachie.